Kate Moore peut désigner :
 Kate Moore (1979-), une compositrice australienne ;
 Kate Moore (1978-), un des pseudonymes d'une actrice pornographique néerlandaise.